Too Late for Love si può riferire a:
 Too Late for Love, un singolo dei Def Leppard del 1983
 Too Late for Love, un singolo di John Lundvik del 2019
 Too Late for Love, una traccia dei Fair Warning contenuta nell'album Rainmaker
 2 Late 4 Love, una traccia dei Tesla contenuta nell'album Mechanical Resonance